Огвумике () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Огвумике, Ннека (род. 1990) — американская профессиональная баскетболистка.
 Огвумике, Чини (род. 1992) — американская профессиональная баскетболистка.